87:an kan syfta på:

 87:an (serietidning) – en serietidning
 87:an Axelsson – en seriefigur i 91:an Karlsson